Napias peut faire référence à : 
 Claude Dominique Napias (1813–1871), militant socialiste français et membre de la Commune de Paris.
 Henry Claude Robert Napias (1842-1901), médecin français. 
 Louise Rosalie Napias (1878-1952), féministe française.